Le HCB Südtirol Alperia est un club de hockey sur glace professionnel italien basé à Bolzano/Bozen évoluant en EBEL.

Historique 
Le club a été créé en 1933. Il est parmi les plus couronnés de l'histoire du championnat italien avec 18 titres. Il intègre le championnat d'Autriche en 2013.

Palmarès 
 Série A : 2012, 2009, 2008, 2000, 1998, 1997, 1996, 1995, 1990, 1988, 1985, 1984, 1983, 1982, 1979, 1978, 1977, 1973, 1963.
 EBEL : 2014, 2018.
 Coupe d'Italie : 2004, 2007, 2009.
 Alpenliga : 1994.
 Ligue Adriatique : 1995.
 Coupe des ligues européennes : 1995.

Joueurs

Voir aussi 

Bolzano
Club sportif fondé en 1933
Sport à Bolzano